Jonathan Ross (1826–1905) amerikai szenátor Vermont államból
Jonathan Ross (1960) brit televíziós és rádiós műsorvezető